

Persone 
Pietro Verri – filosofo, storico, economista
Pietro Verri – ufficiale del Regio Esercito, caduto a Henni Sciara Sciat, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria
Pietro Verri – ufficiale dell'Arma, Capo di Stato Maggiore e Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, profondo studioso di Diritto Bellico e Diritto Internazionale Umanitario

Altro 
Pietro Verri – Liceo classico, uno dei più antichi licei classici d'Italia